Denumirea de Granicear se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Granicear, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Granicear, un sat în comuna Șabla, regiunea Dobrici.